Нела Кочиш (, Осијек, 16. септембар 1970) је хрватска глумица.

Филмографија 

|-
| 1995. || Анђеле мој драги ||
|-
| 1996. || -{Die, die my darling}- ||
|-
| 1998. || Наша кућица, наша слободица ||
|-
| 2003. || Ту || Шанкерица
|-
| 2006. || Дух у мочвари || Халасзова мајка
|-
| 2006. || Забрањена љубав || Џенифер Видак
|-
| 2008. || Хитна 94 || Ланина мама
|-
| 2008−2010. || Мамутица || Кики
|-
| 2009. || Закон! || Љиљана
|-
| 2009. || Стипе у гостима || Аленка
|-
| 2011. || Под сретном звијездом || Фаника
|-
| 2012. || Људождер вегетаријанац || Сњежана Зебец
|-
| 2013. || Почивали у миру || Дорис Угренић
|-
| 2014. || Мост на крају свијета || Софија
|-
| 2014. || Загреб капућино || Петра
|-
| 2015−2017. || Немој никоме рећи || Венера Тарле
|-
| 2016−2017. || Права жена || Санда Гагро
|-
| 2017. || Агапе || Мара
|-
| 2018. || Жигосани у рекету || Љубица
|-
| 2018. || -{The Praying Mantis}- || Жена
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1970.
Осјечани
Хрватске глумице
Биографије живих особа